Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Februar 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 142 kB)
  (PDF; 130 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Rotterdam